Sezon 1999 był 9. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dniapro-Transmasz Mohylew.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
 21 goli
 Waleryj Strypejkis (Sławija Mozyrz)

 19 goli
 Wital Kutuzau (BATE Borysów)

 18 goli
 Wital Aleszczenka (Lakamatyu-96 Witebsk)

 17 goli
 Raman Wasiluk (Dynama Brześć)

 15 goli
 Alaksandr Wiażewicz (Dynama Mińsk)

 13 goli
 Dzmitry Podrez (Szachcior Soligorsk)

 12 goli
 Wiktar Borel (FK Homel)
 Dzmitry Czalej (Sławija Mozyrz)

 11 goli
 Dzmitryj Aharodnik (Dniapro-Transmasz Mohylew)
 Dzmitry Bespański (Szachcior Soligorsk)
 Dzmitry Denisiuk (Sławija Mozyrz)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
1999 na Białorusi